Тур-ан-Віме́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північ від Парижа, 50 км на захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 342 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 900,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тур-ан-Віме на сайті французького Національного інституту географії
 Тур-ан-Віме на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тур-ан-Віме на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тур-ан-Віме на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма